Il termine everything, che in lingua inglese significa ognicosa, può riferirsi a:

Cinema 
Everything – film del 2004 di Richard Hawkins

Musica 
 Everything – gruppo musicale statunitense
 Everything – album di R. Stevie Moore del 1984
 Everything – album dei Bangles del 1988
 Everything – album dei Mr. Children del 1992
 Everything (It's You) –singolo dei Mr. Children del 1997
 Everything – album di Joe del 1998
 Everything – album di Belle Perez del 2001
 Everything – EP di Chely Wright del 2004
 Everything – singolo di Jody Watley del 1989
 Everything – singolo di Mary J. Blige del 1997
 Everything – singolo delle M2M del 2001
 Everything – singolo di Belle Perez del 2002
 Everything – singolo di Alanis Morissette del 2004
 Everything – singolo di Fefe Dobson del 2004
 Everything – singolo dei Buckcherry del 2005
 Everything – singolo di Michael Bublé del 2007
 Everything – singolo degli Arashi del 2009
 Everything – singolo degli Anathema del 2010
 Everything – singolo dei Nine Inch Nails del 2013

Altro 
Everything – audio libro realizzato da Henry Rollins
Everything2 – database e community sul web